Wet (álbum) — álbum de Barbra Streisand
 Wet (canção de Nicole Scherzinger)
 Wet (canção de Snoop Dogg)
 Horário da Europa Ocidental — acrónimo em inglês: WET

Desambiguações de música